Battito, a volte reso come beat, ossia la pulsazione di un suono che segna il metro, il ritmo, il tempo di un brano musicale;
il battito cardiaco, ossia il continuo pulsare del cuore che permette la circolazione del sangue all'interno di un organismo.

Pagine correlate 
 Beat
 The Beat